Boris Đurđević – chorwacki muzyk
 Dejan Đurđević – serbski piłkarz
 Ignjat Đurđević – chorwacki i włoski poeta
 Ivan Đurđević – serbski piłkarz, trener piłkarski